Niemcy:
 Hohnstein – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Hohnstein/Südharz – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Nordhausen
Osoby:
 Otto Hohnstein – niemiecki historyk

Inne:
 Hohnstein – obóz koncentracyjny
 Hohnstein – ród

Zobacz też:
 Hohenstein